FSA est un sigle pouvant signifier :
 Faculté des sciences appliquées ;
 Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval ou  FSA ULaval ;
 Farm Security Administration ;
 Fédération suisse d'athlétisme ;
 Fellow of the Society of Antiquaries ;
 Fillod Société anonyme ;
 Financial Security Assurance, rehausseur de crédit contrôlé par la banque franco-belge Dexia ;
 Financial Services Agency ;
 Financial Services Authority, autorité britannique de régulation des marchés financiers ;
 Food Standards Agency ;
 Fouilleuse Style Attitude, groupe de musique créant des clips humoristiques originaire de Fouilleuse dans l'Oise ;
 FSA MAS49 et 49/56.
Faculté des sciences agronomiques